Christo Kostow Christow (; * 17. April 1926 in Plowdiw; † 16. April 2007 in Sofia) war ein bulgarischer Filmregisseur.

Leben 
Christow absolvierte 1958 die Theaterhochschule Sofia und setzte dann die Ausbildung an der Filmhochschule Moskau in der Sowjetunion fort. Um 1966 spezialisierte er sich im Moskauer Studio der Mosfilm. Hier wirkte er als Assistenz unter anderem bei Michail Iljitsch Romms Der gewöhnliche Faschismus. Christow schuf dann als Regisseur mehrere bulgarische Filme.

Werke (Auswahl) 
Amboß oder Hammer sein, 1972
Der letzte Sommer, 1973
Baum ohne Wurzeln, 1974
Циклопът, 1976
Jenseits der Barriere, 1979
Камионът, 1980
Характеристика, 1985

Literatur 
 Christow, Christo Jankow. In: Taschenlexikon Bulgarien, Bibliographisches Institut Leipzig 1983, Seite 48.

Weblinks 
 

Filmregisseur
Bulgare
Geboren 1926
Gestorben 2007
Mann